Ibn ul Chattab Tsjeteens krijgsheer
 Ibn al-Khattab ibn Oemar Achterkleinzoon van Mohammed